Willow Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Willow Creek Township (Illinois)
 Willow Creek Township (North Dakota)
 Willow Creek Township (South Dakota)